Жива бромид или живин бромид се може односити на:

 Жива (I) бромид, -{Hg2Br2}-
 Жива (II) бромид, -{HgBr2}-